Burgruine Neufels steht für:

 Burgruine Neufels (Neuenstein), Ruine einer Spornburg in der Stadtteilgemarkung Neureut von Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Neufels (Neuburg am Inn), Ruine einer Höhenburg im Gemeindegebiet von Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Burgruine Altneufels, Ruine einer Spornburg im Stadtgebiet von Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Burg Neuenfels, Ruine einer Höhenburg in der Stadtteilgemarkung Britzingen von Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg